Вудберн () — город в округе Марион, штата Орегон (США). Статус города присвоен в 1889 году. Расположен в северной части долины Уилламетт, между Портлендом и Сейлемом.

Население Вудберна составляет 24080 человек по переписи 2010 года. По этому показателю город занимает третье место в округе после Сейлема и Кайзера. Большинство населения составляют выходцы из Латинской Америки. Значительную часть населения составляют русские старообрядцы.

История 
Изначально на территории современного Вудберна, как и на большей части Орегона, жило индейское племя Калапуйя.С 50-х годов XIX века числится в составе США.

Изначально город назывался Хэлси, но был переименован из-за того, что населённый пункт с таким названием уже присутствовал на территории штата. Нынешнее название город получил благодаря тому, что в 1880 году здесь произошёл пожар, уничтоживший большое количество лесных угодий.

Демография 
По состоянию на 2010 год в Вудберне насчитывалось 8283 домов, в которых проживает 24 080 человек. Плотность населения составляет 1,731 чел. /км². Большинство представляют латиноамериканцы — 58,9 % от общего числа жителей. В городе преобладает мужское население (на каждые 100 женщин приходится 107,2 мужчин)

Медианный семейный доход (доход, выше которого имеет доход 50 % домохозяйств) составляет 36 730 долларов. Доход на душу населения составляет 12 954 долларов. Доход ниже прожиточного минимума имеют 17,3 % человек от общего населения.

Старообрядцы 
Вудберн является домом для многих русских старообрядев, бежавших от гонений государственных властей, поддержавших Русскую Православную Церковь. Их можно легко отличить от прочего населения. Женщины носят длинные юбки, а мужчины бороды.

Также в городе имеются общины русских молокан и русских пятидесятников.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Орегона
Населённые пункты округа Марион (Орегон)
Старообрядческие общины в США